Пелагија може да се односи на:

 Пелагија Тарска, хришћанска мученица
 Пелагија, Теодосија и Дула, хришћански светитељи

или

 Пелагија (име), српско женско име грчког поријекла